Miejscowości wg TERYT są dwie:
 Nowa Wieś Iławecka – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Nowa Wieś Iławecka – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie